The Wiz verwijst naar een Afro-Amerikaanse bewerking van het verhaal over de tovenaar van Oz. Deze bewerking kent verschillende varianten: 
 The Wiz (musical) : Een Amerikaanse musical die in 1975 in première ging. Geregisseerd door Geoffrey Holder.
 The Wiz (film) : De verfilming uit 1978 met Diana Ross en Michael Jackson.
 The Wiz (Joop van den Ende): De Nederlandse versie die in 2006 in première ging. Geproduceerd door Joop van den Ende